Havel puede referirse a:

 Río Havel, en Alemania.
 Havelland, región alemana.
 Václav Havel (1936-2011), político, escritor y dramaturgo checo.
 Václav J. Havel, matemático checo.
 Havel, personaje de Dark Souls